Константин Дмитриевич Иванов (род. 6 июня 1925, село Верхняя Ахтуба, Сталинградская губерния — 2008) — начальник Управления внутренних дел Исполнительного комитета Волгоградского областного Совета (1969—1986).

Биография 
С 1942 г. — рабочий Сталинградского тракторного завода. Во время Сталинградской битвы в составе рабочих отрядов участвовал в обороне Сталинграда от наступающей танковой армии фельдмаршала Манштейна (группа армий Паулюса) в районе Тракторного завода (р. Мечетка).

В начале 1943 г. призван в Красную Армию. Служил наводчиком, затем командиром орудия. Участвовал в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге. Имел 6 благодарностей от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, 12 — от командира полка. Войну закончил в 1945 г. в Праге в звании гвардии старшины. Демобилизован из армии в 1950 г.

С 1950 г. — в органах милиции. В 1956 г. назначен начальником отдела милиции Красноармейского районного Совета депутатов трудящихся г. Волгограда. С 1960 г. — начальник ОБХСС управления внутренних дел, в конце того же года — заместитель начальника управления внутренних дел облисполкома. В это же время являлся председателем облсовета спортобщества «Динамо».

В 1969—1986 гг. — начальник Управления внутренних дел исполкома Волгоградского областного Совета депутатов трудящихся, генерал-майор милиции, комиссар милиции второго ранга..

Неоднократно избирался депутатом городского и областного Советов депутатов трудящихся, являлся членом исполкома облсовета и членом обкома КПСС.

В 1986 году был арестован органами КГБ СССР по обвинению во взяточничестве и организации хищений с волгоградских предприятий. 1 декабря 1987 года Верховный Суд РСФСР приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Автор биографической книги «Расправа» (издательство «Офсет», 1996 г., тираж 2000 экз.) и части второй этой книги под названием «Партократия».

Награды 
 орден Красного Знамени
 орден Отечественной войны 1-й степени
 три ордена Трудового Красного Знамени
 медаль «За отвагу»
 медаль «За боевые заслуги»
 медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За освобождение Праги»
 юбилейные медали
 государственные награды Польши, ГДР, ЧССР, Монголии
 премия Совета Министров СССР
 нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД».
 Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Примечания 

Члены КПСС
Генерал-майоры милиции (СССР)